— ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Японии. Впервые состоялась в 1996 году. Входит в календарь UCI Asia Tour под категорией 2.1

История 
Тур Японии был создан как преемник гонки «Kokusai Cycle Road Race», которая проводилась с 1982 года. Гонка дебютировала в 1996 году под категорией 2.5. В следующем году соревнование повысили до категории 2.4, но в 2002 году снова понизили до категории 2.5.

После того, как в 2005 году система гонок UCI была реформирована, Тур Японии был включен в Азиатский тур UCI как гонка категории 2.2. С 2013 года многодневка проводиться под категорией 2.1.

В 2003 году гонка была отменена из-за опасений по поводу вспышки атипичной пневмонии в Китае, а в 2011 году — из-за землетрясения в Тохоку.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Японии на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Японии
Велогонки в Азии
Мероприятия, регулярно проводимые с 1996 года